Лавджо́й ( от  — любовь и  — радость) — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Лавджой, Артур Онкен (1873—1962) — американский философ и историк идей.
 Лавджой, Бен (род. 1984) — американский хоккеист.
 Лавджой, Дирдри (род. 1962) — американская актриса.
 Лавджой, Кристофер (род. 1983) — американский боксёр-профессионал.
 Лавджой, Оуэн (род. 1943) — американский антрополог, известный исследованиями о происхождении прямохождения.
 Лавджой, Терри (род. 1966) — австралийский астроном-любитель, открывший пять одноименных комет: C/2007 E2, C/2007 K5, C/2011 W3, C/2013 R1 и C/2014 Q2.
 Лавджой, Томас (1941—2021) — американский биолог.
 Лавджой, Фрэнк (1912—1962) — американский актёр.
 Лавджой, Элайджа Периш (1802—1837) — американский журналист и политик-аболиционист.

Персонажи
 Преподобный Тимоти Лавджой — персонаж мультсериала «Симпсоны».

Другое 
 «Лавджой» — британский телесериал (1986—1994).
 Лавджой — город в Джорджии (США).